Вирановский - фамилия. Известные носители:
 Вирановский, Георгий Николаевич
 Вирановский, Николай Георгиевич
 Вирановский, Пётр Николаевич
 См. также 
 Вирановские — дворянский род